Ширинкин, Борис Леонидович (?—1915) — русский журналист, редактор и издатель.